Флоролакт — Пребиотический комплекс сахаридов разной длины цепи.

Состав 
 Лактитол
 Фруктоолигосахариды инулина
 Гуммиарабик

Общая информация 
В состав пребиотического комплекса Флоролакт входят три типа растворимых пищевых волокон в сбалансированной пропорции, которые действуют на протяжении всей толстой кишки. Состав препарата оптимален с точки зрения эффективности действия и числа побочных эффектов. Флоролакт оказывает синергическое воздействие на микрофлору кишечника, при котором наблюдается усиление пребиотического действия, т.е. эффективность сочетанного действия препарата выше суммы эффективности отдельных компонентов.

Механизм действия 
Растворимые пищевые волокна служат питательной средой для полезной микрофлоры кишечника. При их расщеплении бактериями происходит синтез короткоцепочечных жирных кислот (КЦЖК), являющихся важнейшими элементами для жизнедеятельности организма: ацетата (уксусная кислота), пропионата (пропионовая кислота), бутирата (масляная кислота).
 Ацетат является энергетическим субстратом для мышц и внутренних органов.
 Пропионат оказывает гиполипидемическое, гипоаммониемическое и противоинфекционное действие в печени.
 Бутират является основными энергетическим субстратом для клеток слизистой оболочки толстого кишечника.

Показания 
Профилактика и лечение дисбиоза у пациентов:
 с метаболическим синдромом (ожирение, артериальная гипертензия, ИБС, нарушения липидного обмена);
 находящихся на диете (например, программы снижения веса);
 с хроническими заболеваниями печени (стеатоз, гепатиты и пр.);
 после кишечных инфекций (в постинфекционный период);
 с постинфекционным синдромом раздраженного кишечника (СРК);
 с целью размягчения стула в медицинских целях (анальные трещины, геморрой и пр.);
 с запорами, с СРК с запором.

Правила приёма препарата 
Взрослым и детям старше 14 лет. Перед применением растворить в 50-100 мл воды комнатной температуры.
 Для профилактики нарушений деятельности кишечника и для восстановления микрофлоры толстой кишки (при дисбактериозе), для нормализации метаболизма:
 5 г (1 пакетик) 1-2 раза в день в течение месяца
 Для нормализации стула при запоре:
 Начальная доза : 5-10 г (1-2 пакетика) в день. При необходимости возможно увеличение дозы до 15-20 г (3-4 пакетика) в день. Принимать до нормализации стула
 Далее - переход на пребиотическую дозу: 5 г (1 пакетик) 1-2 раза в день в течение месяца

Побочные эффекты 
Побочное действие препарата проявляется в виде абдоминальных симптомов (метеоризм, вздутие живота). Сочетанное применение фруктоолигосахаридов с гуммиарабиком позволяет улучшить переносимость фруктоолигосахаридов, при этом выраженность абдоминальных симптомов в процентах по интегральной шкале снижается практически в два раза.

Противопоказания 
Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

См. также 
 Пребиотики

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Пробиотики
Слабительные средства